Olga de Grecia y Dinamarca (en griego: Πριγκίπισσα Όλγα της Ελλάδας και Δανίας; Tatoi, 11 de junio de 1903-París, 16 de octubre de 1997) fue la primera hija del príncipe Nicolás de Grecia y la gran duquesa Elena Vladimirovna de Rusia. Siendo nieta por vía paterna del rey Jorge I de Grecia y de la gran duquesa Olga de Rusia y por vía materna del gran duque Vladímir de Rusia y de la duquesa María de Mecklemburgo-Schwerin.

Olga nació el 11 de junio de 1903 en Tatoi. Al igual que sus hermanas, Isabel y Marina, Olga fue considerada como una persona de gran belleza.

Las tres princesas fueron educadas por una niñera inglesa, Kate Fox, conocida por ellas como "Nurnie".

Matrimonio y descendencia 

El 22 de octubre de 1923 se casó con el príncipe Pablo de Yugoslavia en Belgrado, siendo el entonces Duque de York (quien luego reinaría como Jorge VI) el padrino de boda de Pablo. 

La princesa Olga y el príncipe Pablo y tuvieron tres hijos:
 El príncipe Alejandro (1924-2016). El príncipe Alexander se casó primero con la princesa María Pía de Saboya (n. 1934), hija del rey Humberto II de Italia. Desde 1973 estuvo casado con la princesa Bárbara de Liechtenstein (* 1942).
 El príncipe Nicolás (1928-1954). El príncipe Nicolás murió a la edad de 25 años en las proximidades de Windsor en un accidente de coche. No tuvo hijos.
 La princesa Isabel (* 1936). La princesa Elizabeth se casó tres veces. De su primer matrimonio con el ciudadano de los EE.UU. Howard Oxenberg (1919-2010) tuvo a la actriz Catherine Oxenberg (* 1961).

La princesa Olga murió el 16 de octubre de 1997 en París. Tenía 94 años de edad.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos nobiliarios 
 11 de junio de 1903 – 22 de octubre de 1923: Su Alteza Real la princesa Olga de Grecia y Dinamarca
 22 de octubre de 1923 – 16 de octubre de 1997: Su Alteza Real la princesa Olga de Yugoslavia

Distinciones honoríficas 
Distinciones honoríficas griegas
 Dama Gran Cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.
 Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia (30/03/1963).

Distinciones honoríficas yugoslavas
Dama Gran Cruz de la Orden de San Sava.

Distinciones honoríficas alemanas
 Condecoración de Bienestar Social, clase especial.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 
 Olga zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Princess of Greece and Denmark

Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia
Fallecidos en París